Tegna peut désigner :

Toponymes

Tegna : vicus gallo-romain, aujourd'hui Tain-l'Hermitage dans le département de la Drôme en France.

Tegna : ancienne commune suisse du canton du Tessin ;

Tegna : corporation amérique de télévision

Homonymie de toponyme